Running on Empty (1982), een Australische film uit 1982 onder regie van John Clark
 Running on Empty (1988), een Amerikaanse film uit 1988 onder regie van Sydney Lumet
 Running on Empty (album), een album van Jackson Browne